Geografia:
 Malone (Florida)
 Malone (Nova York)
 Malone-Porter, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Biografies:
 Dorothy Malone (1925-2018), actriu estatunidenca.
 Karl Malone (Bernice, Louisiana, 1963), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Miscel·lània:
 Bugsy Malone, pel·lícula dirigida per Alan Parker estrenada el 1976.
 Malone (pel·lícula), pel·lícula del 1987 protagonitzada per Burt Reynolds.
 Molly Malone, himne no oficial de Dublín, Irlanda.